Михейково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Михейково — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Михейково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Михейково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Михейково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Михейково — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.